«Это было в Донбассе» (другое название «Отцы и дети») — советский чёрно-белый кинофильм режиссёров Леонида Лукова и Владимира Сухобокова, вышедший на экраны в 1945 году.

Сюжет 
Фильм рассказывает о советской молодёжи, бесстрашно сражавшейся в годы Великой Отечественной войны с немецкими оккупантами в оккупированном немцами Донбассе и продолжающей дело отцов, сражавшихся в своё время за советскую власть.

В ролях 
 Татьяна Окуневская — Наташа Логинова и её дочь Лена
 Елена Тяпкина — Дарья Тимофеевна
 Вера Алтайская — Маруся Шелкопляс
 Елена Измайлова — Лиза, дочь Дарьи Тимофеевны
 Зоя Жукова — Даша, подруга Наташи
 Иван Пельтцер — Афанасий Петрович Кулыгин, шахтёр
 Владимир Колчин — Фёдор, сын Кулыгина
 Борис Пославский — Николай Сергеевич Логинов, врач, отец Наташи
 Владимир Балашов — Павлик Базанов
 Вячеслав Дугин — Антон, отец Лены
 Иван Переверзев — Степан Андреевич Рябинин
 Анатолий Елисеев — Ефимчик
 Самуил Дитлович — Очкарь
 Генрих Грайф — чиновник биржи труда и гестапо
 Константин Карельских — Пауль, помощник чиновника
 Михаил Кузнецов — комсомолец-подпольщик
 Сергей Комаров — старый рабочий / немецкий офицер
 Михаил Трояновский — эпизод
 Андрей Петров — Вася Селиванов
 Мария Яроцкая — старуха
 Инна Макарова — партизанка
 Лаврентий Масоха — подпольщик / парень с гармошкой / матрос Вася
 Александр Михайлов — комсомолец (нет в титрах)
 Евгений Моргунов — подпольщик (нет в титрах)

Ссылки 

Военные драмы
Фильмы о Великой Отечественной войне
Исторические фильмы СССР
Фильмы 1945 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1945 года
Фильмы студии «Союздетфильм»
Донбасс
Фильмы Владимира Сухобокова